«Он» () — чёрно-белая мексиканская драма, снятая режиссёром Луисом Бунюэлем по одноимённому роману испанской писательницы Мерседес Пинто. Премьера фильма состоялась 9 июля 1953 года в конкурсе Каннского кинофестиваля. Своей фетишистской тематикой и запутанной структурой с развёрнутыми флешбэками «Он» предвещает последующий фильм Бунюэля — «Попытка преступления» (1955).

Сюжет 
Франсиско, немолодой богатый холостяк, никогда не имевший связи с женщиной, придерживается строгих принципов и регулярно ходит в церковь. Именно там его внимание привлекают красивые ножки и невинно-покорное выражение лица Глории. Франсиско ставит целью сделать её своей женой и после настойчивых ухаживаний добивается этого. Он предан жене, но сам одержим чувством ревности, которое доводит его до помешательства. Жизнь Глории превращается в ад, а её знакомые не хотят в это верить и помочь вырваться из сетей мужа-тирана.  Однажды ночью Франциско берёт флакончик с эфиром, иголку и нитки и отправляется к постели спящей жены, чтобы навсегда зашить её влагалище и тем самым положить конец своим тревогам.

В ролях 

 Артуро де Кордова — Франсиско
 Делия Гарсес — Глория
 Аврора Уокер — донна Эсперанса
 Карлос Мартинес Баэна — Веласко, священник
 Рафаэль Банкельс — Рикардо
 Фернандо Касанова — Белтран
 Луис Беристайн — Рауль Конде
 Мануэль Донде — Пабло
 Роберто Мейер
 Хосе Пидаль

В титрах не указаны 
 Леон Барросо — слуга
 Антонио Браво — гость
 Чель Лопес — эпизод
 Хосе Муньос — эпизод
 Мануэль Касануэва — эпизод
 Альваро Матуте — эпизод

Съёмочная группа 

 Режиссёр-постановщик: Луис Бунюэль
 Сценаристы: Луис Бунюэль, Луис Алькориса
 Оператор: Габриэль Фигероа
 Продюсер: Оскар Дансихерс
 Художник-постановщик: Эдвард Фицджеральд
 Композитор: Луис Эрнандес Бретон (использована также музыка Иоганна Себастьяна Баха) 
 Звукорежиссёр: Хесус Гонсалес Ганси
 Монтажёр: Карлос Савахе
 Художник по костюмам: Анри де Шатийон
 Гримёр: Армандо Мейер

Анализ 
Бунюэль говорил, что герой фильма его интересует «не более, чем какой-нибудь жук или малярийный комар». Как свидетельствует название фильма, Франсиско — лишь частное проявление патриархального порядка, который формирует его и оправдывает его ненормальность. Рупорами этого миропорядка в фильме выступают священник и мать Глории. Парадокс в том, что вуайер, садомазохист и фетишист в одном лице ведёт вполне респектабельный образ жизни и более уважаем обществом, чем его невинно-добродетельная супруга. Однако его «Я» не выдерживает конфликта между разнонаправленными силами супер-Эго (католическая мораль) и Оно (извращённые сексуальные фантазии). По словам режиссёра, Франсиско «всё больше и больше воспринимает окружающий мир сквозь призму своей одержимости, пока наконец вся его жизнь не начинает вращаться вокруг неё. К примеру, стоит женщине сыграть что-то на пианино, как ему приходит в голову, что это сигнал любовнику, ожидающему её во дворе». На протяжении первой части фильма режиссёр исподволь подготавливает зрителя к погружению вместе с главным героем в пучину безумия. Зритель должен идентифицироваться с ним, чтобы воспринимать безумные выходки Франсиско как нечто само собой разумеющееся.

Значение 
В фильме «Он» Луис Бунюэль одним из первых в истории кино представил клиническую картину зарождения и развития паранойи, в данном случае — на почве ревности. Зритель ставится на место главного героя и вместе с ним воспринимает мир в искажённом виде — начиная с фетишистской фиксации внимания на женских ногах (включая ритуал омовения ног в церкви) и заканчивая иллюзией тотального заговора окружающих. Жак Лакан считал описание симптомов паранойи в фильме настолько точным, что демонстрировал его студентам на курсах психиатрии.

Премьера фильма в Каннах вызвала оторопь. На премьере случайно оказались ветераны войны, пришедшие на какой-то патриотический фильм, и они подняли в зале улюлюканье. В киноведческой литературе отмечается, что «Он» предвещает «Головокружение» А. Хичкока (1958) как тематикой (мужчина тщетно преследует женщину своей мечты и пытается подчинить её своей воле), так и отдельными элементами фабулы (сцена на колокольне). Считается, что картина оказала влияние на становление художественного метода Романа Поланского и Карлоса Сауры.

Номинации 
Номинация на Гран-при Каннского кинофестиваля 1953 года — Луис Бунюэль.

Примечания

Ссылки

Рецензии 

 Review by Fernando F. Croce 
 Review by Jonathan Rosenbaum 
 Review by ED GONZALEZ 
 Review by Andrew Sarris 
 Review by Raymond Durgnat 
 Review of the film and DVD by Gary W. Tooze 
 Tourments (1953) de Luis Buñuel 
 Review by Claudia Siefen 
 Review by Samuele Lanzarotti 

Фильмы-драмы Мексики
Чёрно-белые фильмы Мексики
Фильмы Мексики 1953 года